Циклоалка́ны (также полиметиленовые углеводороды, нафтены, цикланы, или циклопарафины) — циклические насыщенные углеводороды, относятся к насыщенным карбоциклическим соединениям . Могут содержать боковые цепи, содержащие углеводородные (алкильные) заместители, соединенные с циклом. Все  атомы углерода  циклоалканов находятся в sp3-гибридизированном состоянии. Моноциклические (содержащие один цикл) циклоалканы образуют гомологические ряды с общей формулой CnH2n.  Простейшим циклоалканом является циклопропан(цикло-С3H6). По числу атомов углерода в цикле циклоалканы делят на малые  – циклопропан и циклобутан, обычные – циклопентан, циклогексан и циклогептан, средние – от циклооктана (8 атомов углерода) до циклододекана (12 атомов углерода),  большие – с 13 и более атомами в карбоцикле.

Несмотря на то, что согласно определению Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК)   циклоалканы могут содержать в своей структуре только один цикл, ряд авторов включают в класс циклоалканов все циклические предельные углеводороды независимо от числа циклов в их структуре и способа их соединения. При этом, в зависимости от количества циклов выделяют моноциклические, бициклические, трициклические и, в общем случае,  полициклические  циклоалканы. При наличии двух и более циклов в молекуле различают циклоалканы с изолированными и конденсированными циклами, спиро- и мостиковые циклоалканы, а также каркасные углеводороды. Во всех указанных случаях универсальной общей формулой  ряда циклоалканов  является   CnH2(n+1−r), где n – число углеродных атомов, а  r – количество циклов.

Входят в состав нефти. Открыты В. В. Марковниковым в 1883 году из бакинской нефти

Номенклатура и изомерия 
Названия моноциклических незамещенных  циклоалканов образуются добавлением приставки цикло- к  названию ациклического неразветвленного алкана  с тем же числом атомов углерода (циклопропан,  циклобутан, циклопентан).

При наличии алкильных заместителей, соединенных с циклом, существует два способа построения названий: (1) название циклического фрагмента берется за основу, а названия заместителей выносятся в приставочную часть или (2) за основу берут название одного из ациклических фрагментов, а циклический заместитель указывают в приставочной части. При этом углеродная цепь фрагмента взятого за основу названия должна (1) иметь наибольшее количество заместителей (3-метил-3-циклогексилпентан) или (2) содержать в себе наибольшее количество атомов углерода (1,3-диметилциклогексан).

Для циклоалканов характерны следующие виды изомерии:
 Изомерия углеродного скелета, например,  циклобутан и 1-метилциклопропан.
 Пространственная. Для циклоалканов, содержащих два заместителя у разных атомов углерода трехчленного кольца, возможна цис-транс-изомерия:  если два заместителя находятся по одну сторону цикла, то этот изомер называется цис-изомером, если же два заместителя находятся по разные стороны от цикла, то изомер называется транс-изомером, например, цис- и транс-1,2-диметилциклопропан. 
 Межклассовая изомерия с алкенами, например, циклопропан и пропен.

Классификация 

Циклоалканы делятся на моноциклические и бициклические циклоалканы.

В свою очередь, бициклические циклоалканы делятся на спироалканы и бициклоалканы:

 Спироалканы - углеводороды, состоящие из двух циклов, в которых один углеродный атом (спироатом) является общим.  Представителем спироалканов является спиропентан. Название образуется путем добавления приставки спиро-, указанием количества нецентральных атомов в циклах в квадратных скобках и путем добавления окончания соответствующего алкана. Например, для спиропентана это название будет спиро[2.2]пентан.
 Бициклоалканы -  углеводороды, состоящие из двух циклов, в которых два углеродных атома являются общими. Название получается путем добавления приставки бицикло-, указанием количества нецентральных атомов в циклах в квадратных скобках и путем добавления окончания соответствующего алкана. Например, для  это название будет бицикло[1.1.0]бутан.

Физические свойства 
Все атомы углерода в молекулах циклоалканов имеют sp³-гибридизацию. Однако величины углов между гибридными орбиталями в циклобутане и особенно в циклопропане не 109°28', а меньше из-за геометрии, что создаёт в молекулах напряжение, поэтому малые циклы очень реакционноспособны.

При комнатной температуре первые два члена ряда (C3 — C4) — газы, (C5 — C11) — жидкости, начиная с C12 — твёрдые вещества. Температуры кипения и плавления циклоалканов выше, чем у соответствующих алканов. Циклоалканы в воде практически не растворяются.

Температуры плавления и кипения некоторых циклоалканов:

Получение 
Циклоалканы в значительном количестве находятся в нефти, а также содержатся в природных соединениях.

Металлорганический синтез 
Циклоалканы можно получить дегалогенированием дигалогенпроизводных (металлорганический синтез) при помощи магния, натрия или цинка:

Каталитическое гидрирование 
Циклоалканы могут быть получены в результате реакций каталитического гидрирования аренов, циклоалкенов, циклоалкадиенов, например, в результате реакции присоединения водорода к  бензолу в присутствии катализатора образуется циклогексан;  катализатором в этой реакции может служить никель Ренея, никель, платина, палладий:

Химические свойства 
Химические свойства циклоалканов, содержащих в своей структуре малые циклы (циклопропан, циклобутан), специфичны - для них в большей степени характерны реакции присоединения с раскрытием цикла, в то время как циклопентан и  более старшие члены гомологического ряда циклоалканов склонны к реакциям радикального замещения и, таким образом, по своему химическому поведению близки к алканам.
 Циклопропан и циклобутан способны присоединять бром:
 
 Также циклопропан и циклобутан могут присоединять галогеноводороды, присоединение происходит с раскрытием цикла по правилу Марковникова.
 Циклопропан, циклобутан и циклопентан могут присоединять водород, давая соответствующие нормальные алканы. Присоединение происходит при нагревании в присутствии никелевого катализатора:
 C4H8 + H2 ->[Ni] C4H10

Применение 
В нефтехимической промышленности нафтены являются источником получения ароматических углеводородов путём каталитического риформинга. Наибольшее практическое значение приобрёл циклогексан, применяемый для синтеза капролактама, адипиновой кислоты и других соединений, используемых в производстве синтетического волокна.

Циклопропан применяют для наркоза, но его применение ограничено из-за взрывоопасности.

Примечания

Литература